I49, I-49 ou I/49 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un porte-avions de la Royal Navy.

Médecine 
 Autres arythmies cardiaques, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 49 (I-49), une autoroute américaine reliant Lafayette à Shreveport ;
  Route slovaque I/49 reliant la frontière tchèque à Beluša.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres